Olaszország
Casal Cermelli, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Casal di Principe, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Casal Velino, község Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében